Federico Lestini – cestista italiano
 Monica Lestini – pallavolista italiana
 Romolo Lestini – ex calciatore italiano